Indycar kan syfta på:

 Indy Racing League – en motorsportorganisation med första tävlingen 1996 och driver serierna IndyCar Series och Indy Pro Series som till största delen körs i USA på ovalbanor
 Indycar Series – den viktigaste serien sanktionerad av Indy Racing League och körs på ovalbanor och vanliga racerbanor
 Champ Car – känd som Indycar fram till 1996, var en amerikansk racingklass där man körde med formelliknande ensitsiga bilar med friliggande hjul fram till 2008

Se även
 Indianapolis 500 – en amerikansk bilsporttävling som körs på Indianapolis Motor Speedway